Суперкубок Угорщини з футболу 2007 — 8-й розіграш турніру. Матчі відбулись 11 і 15 липня 2007 року між чемпіоном Угорщини клубом Дебрецен та володарем кубка Угорщини клубом Будапешт Гонвед.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на soccerway 

2007
Угорщина
2007 в угорському спорті